Potamethus är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Chamberlin 1919. Enligt Catalogue of Life ingår Potamethus i familjen Sabellidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Sabellariidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Potamethus